ciò che è pertinente allo Jutland
Lingua jutlandica